Salthill peut désigner:
 Salthill (Irlande), plage dans la banlieue de Galway
 Salthill (Angleterre)